Can't Be Tamed (album), studioalbum van Miley Cyrus
 Can't Be Tamed (nummer), nummer van Miley Cyrus